Полевы́е Локотцы́ — село Лебяженского сельсовета Измалковского района Липецкой области.

Стоит на правом берегу реки Полевые Локотцы.

История 
Село известно по документам с 1776 года.

Название происходит по реке Полевые Локотцы, на которой стоит. Здесь она протекает в поле (в отличие от соседних Лесных Локотцов). Локоть — русло с изгибом.

В XIX веке в Полевых Локотцах было имение Дмитриевское, которым владел Степан Никитич Бегичев. Летом 1823 года почти три месяца у Бегичева провел поэт А. С. Грибоедов.

Население

Известные уроженцы 
В Полевых Локотцах родился футболист Валерий Климов.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Полевые Локотцы (село) 

Населённые пункты Измалковского района